Die Liste der Katastralgemeinden in Österreich enthält alle 7850 Katastralgemeinden Österreichs sowie ihre Zuordnung zur politischen Gemeinde, zum politischen Bezirk (in Wien: Gemeindebezirk) und zum Bundesland. Die Sortierung erfolgt aufsteigend nach der Katastralgemeindenummer (KGN oder KG-Nr), einer amtlichen Kennzahl im österreichischen Vermessungswesen. Zu beachten ist auch, dass die Namen vieler Katastralgemeinden von jenen der Ortschaften abweichen, was vor allem historische Gründe hat.

Stand KG-Namen und Gemeindenamen: 1. Jänner 2022; die Festsetzung der amtlichen KG-Namen erfolgt durch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Änderungen werden im Amtsblatt für das Vermessungswesen kundgemacht. Die Festsetzung von Bezirks- und Gemeindenamen erfolgt durch die zuständigen Landesregierungen in Gesetzen oder Verordnungen (Klammerzusätze „Stadt“ und „Land“ bei Bezirksnamen sind NICHT offizielle Namensbestandteile!).

Siehe auch 
 Wiener Katastralgemeinden

Quelle 
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Katastralgemeindenverzeichnis, Stand: 8. Februar 2019 online
 Die Schreibweise des Namens von drei Katastralgemeinden in Tirol wurde unter Beibehaltung der Katastralgemeindenummern geändert. Amtsblatt für das Vermessungswesen. Jahrgang 2019, 2019 Stück 1; Wien, 4. März 2019, Amtsblatt für das Vermessungswesen. Jahrgang 2019, 2019 Stück 2; Wien, 3. Juni 2019

Liste (Orte)
Ort in Österreich
!